Влади́мир Ме́лихов: Мелихов, Владимир Анатольевич (род. 1969) — советский и российский легкоатлет.
 Мелихов, Владимир Михайлович (род. 1966) — российский тяжелоатлет.